Адашевци () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2166 жителей (по переписи населения 1991 года — 2080 жителей).

Демография 
В селе Адашевци, по переписи 2002 года проживали 1687 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 39,9 лет (37,8 года у мужчин и 41,9 года у женщин). В селе есть 697 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,11.

Село населено главным образом сербами (по переписи населения Сербии 2002 года).

Известные уроженцы 
 Магарашевич, Георг (1793—1830) — сербский писатель, историк, литературный критик, педагог.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины